Катери́на Алекса́ндра Га́рфорд «Кет» Ґрем (;  , Женева, Швейцарія) — американська акторка, співачка, модель, музичний продюсер та танцівниця. Найбільш відома за  роллю Бонні Беннет з телесеріалу «Щоденники вампіра». Учениця відомої танцівниці України Олени Грицак.

Біографія 
Катерина народилася в Женеві (Швейцарія), коли її батько працював там журналістом. Виросла Ґрем в Лос-Анджелесі (штат Каліфорнія, США). Її батьки — американо-ліберієць Джозеф (Joseph) і єврейка з російсько-польським корінням Наташа (Natasha). Її дідусь був  Ліберії в ООН.

Вона почала свою кар'єру з комедії «Пастка для батьків» з Ліндсей Лохан у 1998 році. В подальшому була активна на телебаченні, а також з'явилась в декількох фільмах, серед яких «Татові знову 17» (2009) із Заком Ефроном та «Сусідка по кімнаті» (2010). Але найбільш відомою її роллю є Бонні Беннет в серіалі «Щоденники вампіра». Також знімалась в кліпі Джастіна Бибера на пісню "Somebody to love".

Вона озвучувала сингл «Got It from My Mama» Will.i.am.

Особисте життя 
Катерина та Коттрелл Гідрі зустрічаються з 2010 року. Вперше вони були помічені разом в Лос-Анджелесі тримаючись за руку. У 2012 році Коттрелл Гідрі і Катерина були заручені.

Фільмографія 

Фільми

Серіали

Дискографія

Сингли 
 2007: «I Got It From My Mama»
 2007: «Donque Song» Featuring Snoop Dogg
 2010: «Sassy»
 2010: «Cold Hearted Snake»
 2011: «I Want It All»
 2012: «Put Your Graffiti on Me»
 2013: "I wanna say"
 2013: "Power"

Альбоми 
 2012: «Against The Wall»

Тури 
 Fanta
 2007: The Black Eyed Peas Black Blue and You Tour Sponsored By Pepsi

Примітки

Посилання 
 Офіційний сайт 
 
  

Американські жінки-моделі
Уродженці Женеви
Американські попспівачки
Піснярі штату Каліфорнія
Російські євреї США
Американці польсько-єврейського походження
Швейцарські емігранти до США